Martin Beheim ist der Name folgender Personen:
* Martin Beheim (Maler) (1572–1623), Flach- und Ätzmaler in Nürnberg
 Martin Beheim-Schwarzbach (1900–1985), deutsch-britischer Schriftsteller, Schachspieler und Übersetzer

Siehe auch:
 Martin Behaim (1459–1507), Tuchhändler aus Nürnberg und Kartograf